

Коултервілл — селище, штат Іллінойс
 Коултервілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія